Eerste divisie (1983/1984) – drugi szczebel rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1983/1984, będący zapleczem najwyższej klasy – Eredivisie. Mistrzostwo ligi oraz bezpośredni awans wywalczyła drużyna MVV Maastricht.

Tabela ligowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w Holandii
1984 w Holandii